Ла Лечуга има више значења:

 Ла Лечуга (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лечуга (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лечуга (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику